El término Stain puede hacer referencia a:

 Stain, álbum de Living Colour.
 Stain, canción de Nirvana.